Conflicto Sino-soviético puede está haciendo referencia:

Conflicto sino-soviético de 1929, al corto conflicto militar ocurrido entre la Unión Soviética y la República de China por la administración del Ferrocarril Transmanchuriano.
Ruptura sino-soviética,  la crisis en las relaciones diplomáticas entre la Unión Soviética y la República Popular China.
 Conflicto fronterizo sino-soviético, desenlace de la crisis diplomática entre los dos países ya mencionados.